Ein Enigma-Museum gibt es in:

 Dänemark, siehe Enigma (Museum)
 den USA, siehe EnigmaMuseum